Анна́лы четырёх мастеро́в (), Анналы королевства Ирландии () — хроники средневековой истории Ирландии, написанные на ирландском языке и датированные от 2242 года от сотворения мира, года потопа, до 1616 года нашей эры. Включают как ранние тексты, так и оригинальные; были собраны между 1632 и 1636 годами во францисканском монастыре в Донеголе.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Ирландские анналы
Исторические сочинения XVII века